Edinburgh
Edinburg (Illinois)
Edinburg (North Dakota)
Edinburg (Texas)
Edinburg (Virginia)